Ива́н Ка́рпов:
 Карпов, Иван Андреевич (1923 — ?) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Иван Васильевич (1912 — ?) — советский штукатур, Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Иван Григорьевич — генерал-лейтенант
 Карпов, Иван Егорович (1917—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Иван Ильич (Николай; 1890—1932) — епископ Русской православной церкви заграницей.
 
 Карпов, Иван Николаевич (1892—1953) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Карпов, Иван Петрович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Карпов, Иван Семёнович (род. 1937) — советский и российский физик-ядерщик, лауреат Государственной премии и Ленинской премии.
 Карпов, Иван Степанович (1888—1986) — дьякон, автор воспоминаний о жизни, быте, нравственности крестьян.
 Карпов, Иван Яковлевич (1927—1956) — Герой Советского Союза.